Bligny (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Bligny (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny